IJslands handbalteam junioren (mannen)
 IJslands handbalteam junioren (vrouwen)